pancernikowate (hiszp. i ang. armadillo) – rodzina ssaków łożyskowych
 Armadillo – wojna jest w nas – duński film dokumentalny (2010)
 SEC Armadillo – sala widowiskowa i koncertowa w Glasgow
 Armadillo – pseudonim 16 Dywizji Pancernej Stanów Zjednoczonych